Uwikłanie – powieść Zygmunta Miłoszewskiego wydana w 2007 roku
 Uwikłanie – film kryminalny z 2011 roku w reżyserii Jacka Bromskiego